Radicci ist der Familienname folgender Personen:

 Federica Radicchi (* 1988), italienische Wasserballspielerin
 Leonardo Radicchi (* ≈1990), italienischer Jazzmusiker